Nova Colina é uma vila localizada no município de Boninal, interior da Bahia, mais precisamente na região da Chapada Diamantina, dando acesso a várias cidades da região, como Mucugê, Andaraí e Lençóis.

O maior fluxo turístico acontece na época da Semana Santa e nos festejos de São Sebastião. Uma de suas atrações é a escalada do morro do Cruzeiro.

Nova Colina, que teve o nome de Carrapato, servia como passagem dos garimpeiros que vinham de minas de rio de contas e a referencia da vila mais antiga e de 1867. Nao ha indicacao seguras de sua fundação, passou a chamar-se Palmares, depois Bastião e nos anos 60, Nova Colina; este nome, indicado pelo, Professor Pedro L. Teixeira. Pertenceu a Piatã, outrora Bom Jesus de Anchieta. Hoje, ainda Vila, pertence a BONINAL. Coronel José Raymundo d' Oliveira, foi um dos que deram prosperidade ao arraial na segunda metade do sec XIX  e, em razão da ocorrência ali de minas diamantíferas, galgou algum crescimento por volta das primeiras décadas do século passado (l910, 20,30. Há na praça central um tamarindeiro, plantado pelo fundador, há quase um século e meio, o qual se encontra florido e bem viçoso, servindo de cartão-postal da pequena, mas, bonita e acolhedora comunidade.

Prefeitos da família Paiva, como Eli, Armênio e Ezequiel (entre outros), deram à Vila uma roupagem urbanística nova, deixando-a ainda mais aprazível e agradável.

Nova Colina, apesar de pequena, é um celeiro de inteligências que se acham espalhadas pelo vasto rincão brasileiro, expargindo suas luzes aonde se encontram ou deixando um rastro luminoso por onde passam.

Embora tenha deixado N.Colina em 1962, orgulha-me sobremodo ter nascido ali, local que esporadicamente visito, para aspirar seu ar puro e sentir o odor agradável das árvores que embelezam suas campinas, lugares em que perambulei quando criança, alheio a tudo que se passava além do Morro do Cruzeiro e das serras que sombreiam o lugar.

Atrações turísticas da Bahia
Povoados da Bahia